JCA:
  — стандарт архитектуры для соединения серверов приложений.
 Java Cryptography Architecture — фреймворк для шифрования.